Elafina – frazione (ex comune) del comune greco di Katerini
Elafina – una proteina inibitrice dell'elastasi